Электора́т:
 Электорат — круг избирателей, голосующих за определённую партию на парламентских, президентских или муниципальных выборах.
 Электорат — роман Владимира Дрыжака.